Łęczyce (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Wejherowski
 Łęczyce (Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in het district Wejherowski
 Łęczyce (powiat Nowotomyski), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Nowotomyski